Horvátország
Sveti Anton falu Malinska-Dubašnica községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Sveti Anton falu Mošćenička Draga községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Sveti Anton falu Koper községben, Obalno-kraška régióban
Sveti Anton na Pohorju falu Radlje ob Dravi községben, Koroška régióban